Belpre Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Belpre Township (Kansas)
 Belpre Township (Ohio)